

Немениці — село в гміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Немениці — село в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства